Tangle – talvolta sinonimo di Kombu
 Laghi Tangle – laghi degli Stati Uniti d'America, in Alaska
 Tangle – serie televisa australiana
 Tangle – registro distribuito (distributed ledger technology) implementato su un grafo aciclico diretto, usato dalla criptovaluta IOTA

Pagine correlate
 The Tangle